Smedvig ist der Name von: 

 Rolf Smedvig (1952–2015), US-amerikanischer Musiker
 Smedvig (Unternehmen), ehemaliges börsennotiertes Unternehmen aus Norwegen